Napoli Basket hace referencia a varios artículos sobre equipos de baloncesto con sede en la ciudad de Nápoles, Italia:

 Associazione Pallacanestro Napoli (1931)
 Azzurro Napoli Basket 2013 (2013)
 Napoli Basket (1978)
 Napoli Basket (2016)
 Napoli Basketball (2011)
 Napoli Basket Vomero (1986)
 Partenope Napoli Basket (1957)
 Società Sportiva Basket Napoli (1946)